Uthukela (district), een district in Zuid-Afrika
 Uthukela (rivier), een rivier in Zuid-Afrika